

Geografia
Francia
Buhl – comune dell'Alto Reno
 Buhl – comune del Basso Reno
 Buhl-Lorraine – comune della Mosella
Stati Uniti d'America
 Buhl – città della Contea di Twin Falls, Idaho
 Buhl – città della Contea di St. Louis, Minnesota

Persone
Frants Buhl (1850-1932) – orientalista e biblista danese
Hermann Buhl (1924-1957) – alpinista austriaco
Vilhelm Buhl (1881-1954) – politico danese

Pagine correlate 
 Bühl